Фла́верс або Фла́уерс ( — буквально «Квіти») — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Бесс Флаверс (; 1898—1984) — американська акторка кіно.
 Брендон Флаверс (; 1981) — американський співак, композитор, музикант-мультиінструменталіст, лідер рок-групи The Killers.
 Гербі Флаверс (; 1938) — англійський музикант, що грав бас-гітарі, контрабасі й тубі.
 Пет Флаверс (; 1917—2000) — американський джазовий піаніст і співак.
 Рон Флаверс (; 1934) — колишній англійський футболіст, півзахисник та тренер.
 Стівен Флаверс (; 1953) — американський рунолог, рунософіст та прихильник окультизму.
 Тейрія Флауерс (; 1981) — американська софтболістка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Тім Флаверс (; 1967) — колишній англійський футболіст, воротар.
 Томас Флаверс (; 1905—1998) — британський інженер.

Див. також 
 Flowers
 Flower